Forkortelsen CB kan hentyde til flere forskellige emner:
 Center-back – en position i fodbold
 Christianshavns Boldklub – en tidligere dansk fodboldklub
 Christianssands Bryggeri – et norsk bryggeri
 Chrysler Building – en skyskraber i New York
 Civilbeskyttelsestjeneste – tidligere betegnelse for det danske beredskab
 Club Balonmano – spansk betegnelse for håndboldklub
 Companion of the Order of the Bath – en britisk ordenstitel
 Cornerback – en position i amerikansk fodbold
 Cumulonimbussky – en sky der typisk medfører tordenvejr
 Citizens' band – engelsk for Walkie-talkie radio-båndet